Osoby o tym nazwisku:
 Brighton Munthali – malawijski piłkarz 
 Christopher Munthali – zambijski piłkarz